O Campeonato Português da Primeira Divisão de Hóquei em Campo de 2015/2016 foi a 66ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Hóquei,  É disputada por 8 equipas, em duas fases. A Associação Desportiva de Lousada conquistou o seu 10º Título.

Clasificação da Fase de Apuramento

Calendário

2ª Fase: Play Off

Melhores Marcadores

Referências 

http://fphoquei.pt/blog/preview/19264fd102fd43f2cfe3c29782095ed4

http://fphoquei.pt/blog/2016/09/competicao-senior-20152016

http://www.fphoquei.pt/competicoes/seniores

Ligações externas 
<noinclude>

Competições de hóquei sobre a grama